CP866 je znaková sada používaná pod operačním systémem MS-DOS pro cyrilici.
Je založena na „alternativní sadě znaků“ definované v normě GOST 19768-87.

Rozložení znaků v sadě 

Je zobrazena pouze horní polovina tabulky (kódy 128 až 255), spodní polovina (0–127) je obyčejná kódová tabulka ASCII.

Modifikace CP866 

(Pouze poslední řádek tabulky, vše ostatní zůstává stejné)

Nejčastěji používaná varianta CP866 (KOI8-R používá stejnou znakovou sadu, pouze
v jiném pořádku).

To samé, ale bez znaku Ё (všechny symboly 0xF0—0xFF se shodují se stránkou CP437):

RUSCII, strana CP1125 (používá se na Ukrajině):

Alternativní kódování kompatibilní s GOST 19768-87 (soubor znaků se shoduje s základním kódováním,
znaky na pozicích 0xF2–0xF5 by měly vypadat jako rovné diagonály):

CP866.chuv – kódování používané pro čuvašštinu:

866